Сумерки. Сага. Рассвет — экранизация книги «Рассвет» () из двух частей:
 Сумерки. Сага: Рассвет — Часть 1 — премьера первой части состоялась 17 ноября 2011 года
 Сумерки. Сага: Рассвет — Часть 2 — премьера второй части состоялась 15 ноября 2012 года.

Примечания